Bedrijf
 Arthur Andersen, een voormalig accountantsbureau

Geneeskunde
 Syndroom van Andersen-Tawil

Personen met de achternaam Andersen
 Alexander Juel Andersen, Deens voetballer
 Anja Andersen, Deens handbalster en handbalcoach
 Anna Rosbach Andersen, Deens politica
 Anton Jørgen Andersen, Noors componist en cellist
 Arild Andersen, Noors jazzbassist
 Asbjørn Kragh Andersen, Deens wielrenner
 Axel Andersen, Noors fluitist
 Bridgette Andersen, Amerikaans actrice
 Camilla Andersen, Deens handbalster 
 Carl Andersen, Deens schrijver, museuminspecteur en rentmeester
 Christian Andersen, Deens wielrenner
 Dorothy Hansine Andersen, Amerikaans kinderarts
 Elga Andersen, Duitse actrice en zangeres
 Elisabeth Andersen, Nederlands actrice
 Espen Andersen, Noors noordsecombinatieskiër
 Greta Andersen, Deens zwemster
 Hans Christian Andersen, Deens schrijver
 Henrik Andersen, Deens voetballer
 Hildur Andersen, Noors pianiste
 Hjalmar Andersen, Noors schaatser
 Inger Andersen, Deens econoom en milieuactiviste
 Iver Tildheim Andersen, Noors langlaufer
 Joachim Andersen, Deens fluitist, dirigent en componist
 Joachim Andersen, Deens voetballer
 Jørn Andersen, Noors voetballer en voetbalcoach
 Kasper Andersen, Deens autocoureur
 Kim Andersen, Deens wielrenner
 Klemen Andersen, Deens kaper
 Kristoffer Andersen, Belgisch-Deens voetballer
 Lale Andersen, Duits singer-songwriter
 Lotte Andersen, Deens actrice
 Lucas Andersen, Deens voetballer
 Mads Andersen, Deens poker- en backgammonspeler
 Martin Andersen Nexø, Deens romanschrijver
 Mathilde Andersen, Noors zangeres
 Ove Andersen, Fins atleet
 Peter Marius Andersen, Deens voetballer
 Petter Andersen, Noors schaatser
 Poul Andersen, Deens voetballer
 Robert Andersen, Belgisch hoogleraar
 Sebastian Andersen, Deens voetballer
 Søren Kragh Andersen, Deens wielrenner
 Stephan Andersen, Deens voetballer
 Torsten-Frank Andersen, Deens voetballer
 Trond Andersen, Noors voetballer
 Vigo Andersen, Deens fluitist
 Wies Andersen, Vlaams acteur, tv-presentator en regisseur

Zie ook 
 Anderson (doorverwijspagina)
 Andersson (doorverwijspagina)